Сергей Тихонович Борисов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, почетный гражданин района, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в Кегичевском районе Харьковской области в селе Пар-Шляхово 15 января 1935 года. Через четыре года по переселению вместе с семьей переехал в Приморье в село Павло-Фёдоровка. Там в 1953 году окончил курсы трактористов и стал работать трактористом в колхозе «Путь к коммунизму». С августа 1954 года по октябрь 1957 года был призван на службу в Советскую Армию, где окончил авиашколу и получил специальность авиатехника. Службу проходил в том числе в Китае. После вернулся в Павло-Фёдоровку и стал работать трактористом, осваивая и усовершенствуя новую технику и новые технологии.

С 1966 года был членом КПСС. Был также руководителем районной школы передового опыта. Посетил КНДР, Кубу.

Жена — Борисова Галина Дмитриевна, фельдшер с. Павло-Фёдоровка. Трое детей: Борисов Николай Сергеевич, Борисов Сергей Сергеевич, Давыдова (Борисова) Татьяна Сергеевна. Семь внуков: Борисова Марина Сергеевна, Борисова Ольга Николаевна, Давыдов Дмитрий Михайлович, Давыдова Ксения Михайловна, Борисов Александр Сергеевич, Борисов Сергей Николаевич, Давыдова Софья Михайловна. Пятеро правнуков: Мирослава, Арина,  Данил, Родион, Илья, Марианна.

Ушел из жизни в июне 2009 года.

Награды 
Медали «За трудовую доблесть» (1966 год), «За доблестный труд» (1970 год), два ордена Ленина (1972, 1973 гг.), золотая медаль «Серп и молот», серебряная и бронзовая медали ВДНХ. Также 11 декабря 1973 года был удостоен Звания Героя Социалистического Труда. 30 декабря 2012 года получил звание Почетного гражданина Кировского района.

Ссылки 
 Борисов

Делегаты XXV съезда КПСС